Antoniusmühle ist der Name folgender Höfe, Mühlen und Orte:

 Antoniusmühle (Freudenberg), Wohnplatz bei Wessental, Stadt Freudenberg, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Antoniusmühle (Mühlhausen), Baudenkmal in Mühlhausen/Thüringen, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen